(1952-), avocat brésilien.
 Luis Garisto Pan (1945-2017), joueur et entraîneur uruguayen de football.